Oji u Ōji puede referirse a:
 Oji, santuario secundario de los Grandes Santuarios kumano que bordean el Camino de Kumano, Japón.
 Oji en ISO 639, designación de macrolenguas para el idioma ojibwa.
  Ōji, municipio del Distrito Kitakatsuragi, en la prefectura de Nara, Japón.
 Oji o Tshi, grupo de tribus en Ghana. 
 Oji-River, localidad del estado de Enugu, en Nigeria.
 Estación Ōji, ubicada en el barrio especial de Kita, en la prefectura de Tokio, Japón.